Allora bezeichnet:

 Allora, Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Handmade Cars
 Allora & Calzadilla, Künstlerpaar
 Allora (Queensland), Ort in Queensland, Australien
 E allora e allora, Single von Tullio De Piscopo